Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2003 года прошёл в Финляндии в городах Хельсинки, Турку и Тампере.

Предварительный этап

Группа А 
Положение

Группа В 
Положение

Группа С 
Положение

Группа D 
Положение

Квалификационный этап

Группа E 
Положение

Группа F 
Положение

Утешительный этап 
Положение

Как представитель дальневосточной классификации, Япония остаётся в высшем дивизионе, а белорусская и словенская команды покидают высший дивизион.

Финальный этап

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 MVP чемпионата:  Матс Сундин
 Вратарь:  Шон Бурк
 Защитник:  Джей Боумистер
 Нападающий:  Матс Сундин

Символическая сборная турнира

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Японии

Чемпион

Интересные факты 
 Чемпион мира был определён благодаря видеоповтору: Энсон Картер совершил бросок за долю секунды до того, как шайбу накрыл щитком шведский голкипер. Никто из судей на площадке не сумел разглядеть, пересекла ли шайба линию ворот. Видеоарбитру потребовалось пять минут, чтобы пересмотреть эпизод с разных ракурсов и засчитать гол.
 Сборная Швеции, проигрывая Финляндии в 1/4 финала по ходу встречи 1:5, в итоге вырвала победу (итоговый счёт — 6:5).

Примечания

Ссылки 

2003 год в хоккее

Спорт в Финляндии в 2003 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Апрель 2003 года
Май 2003 года
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Турку
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии